VW steht für:
 Volkswagen, Automobilmarke
 Volkswagen AG, deutscher Automobilhersteller in Wolfsburg
 Verbandswechsel in der Medizin
 Vereinigte Werkstätten, Möbelfertigung in München, früher auch in Bremen
 Vering & Waechter, eine ehemalige private Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft
 Verkehrsbetriebe Winterthur, der ehemalige Name des Schweizer Verkehrsunternehmens Stadtbus Winterthur
 Verschiebewagen, Anlage in der Vorzone eines Hochregallagers
 Versicherungswirtschaft (Zeitschrift), eine Fachzeitschrift für Versicherungen
 Virtuelle Welt oder Virtual World ()
 Worcester, Großbritannien (Kfz-Kennzeichen)

Siehe auch:

Abkürzung